Bieniów ist eine Bezeichnung  für Orte in Polen

 Bieniów (Rejowiec), Siedlung in der Gemeinde Rejowiec in der Woiwodschaft Lublin
 Bieniów (Żary), Ort in der Landgemeinde Żary in der Woiwodschaft Lebus, deutsch Benau, ehem. Landkreis Sorau, Niederlausitz